Армадиљо има више значења:

 Армадиљо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Армадиљо (Сан Мигел Кезалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Армадиљо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику